Wiadukt Mala Rijeka – wiadukt kolejowy o długości 498,8 m nad doliną rzeki Mala Rijeka w Czarnogórze, w gminie stołecznej Podgorica, położony około 20 km na północ od Podgoricy. Wiaduktem biegnie trasa linii kolejowej Belgrad-Bar.

Dane wiaduktu

Galeria

Linki zewnętrzne 

 Mala Rijeka Viaduct
 Mala Rijeka Viaduct

Zobacz też 

 Linia kolejowa Belgrad-Bar
 Transport kolejowy w Czarnogórze
 Gmina Podgorica
 Katastrofa kolejowa w Bioče

Przypisy 

Transport kolejowy w Czarnogórze
Gmina Podgorica